Манастир Бања је верски објекат, а може да се односи на:

 Манастир Бања, код Прибоја, Епархија милешевска
 Манастир Бања, код Рисна, Митрополија црногорско-приморска